Camberabero ist der Familienname folgender Personen:

 Guy Camberabero (* 1936), französischer Rugby-Union-Spieler
 Lilian Camberabero (1937–2015), französischer Rugby-Union-Spieler